Chanthaburi – miasto w Tajlandii
 Chanthaburi – prowincja w Tajlandii
 „Chanthaburi” – syjamski torpedowiec typu Trat z lat 30. XX wieku i okresu II wojny światowej